O Campeonato Maranhense de Basquete realizado pela Federação Maranhense de Basquetebol é dividido nas seguintes Categorias:
 Campeonato.Juvenil - Masc/Fem.
 Campeonato Infanto - Masc/Fem.
 Campeonato Mirim Masc/Fem.
 Campeonato Cadete Masc/Fem.(16 anos)
 Campeonato Infantil Masc/Fem.(14 anos)
 Campeonato Pré-mirim Masc/Fem.(12 anos)
 Campeonato Adulto Fem/Masc.

Links 
 Finais do Maranhense de Basquete Sub-17 neste fim de semana

Maranhense
Basquetebol do Maranhão
Basquete